Tonbearbeitung steht für:
 Bearbeitung von Modellierton, siehe Liste von Techniken der bildenden Kunst
 Bearbeitung von Tönen oder Geräuschen, siehe Tontechnik